Saint Polycarpe de Smyrne, évêque de Smyrne
 Saint Polycarpe de Kiev, moine des grottes de Kiev

Voir aussi